Magnolia kan syfta på

 Magnolia – det vetenskapliga namnet på växtsläktet magnoliasläktet 
 Magnolia (film) – en amerikansk film från 1999
 Magnolia, Arkansas – en ort i Arkansas
 Magnolia, Mississippi – en ort i Mississippi
 Magnolia, North Carolina – en ort i North Carolina
 Magnoliapriset – årligen utdelat av Sofia hembygdsförening sedan år 1969